Парис може да се отнася за:
 Парис, герой от древногръцката митология
 Градове в САЩ
 Парис (Айдахо)
 Парис (Арканзас)
 Парис (Илинойс)
 Парис (Кентъки)
 Парис (Мейн)
 Парис (Мисури)
 Парис (Ню Йорк)
 Парис (Тексас)
 Парис (Тенеси)